Büschler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Büschler (um 1497–1551), deutsche Patrizierin, Person der (Schwäbisch) Haller Stadtgeschichte
 Hermann Büschler († 1543), deutscher Patrizier, Stättmeister in (Schwäbisch) Hall